Вахап Шанал (; род. 26 мая 1998) — турецкий шахматист, гроссмейстер (2016).

В составе сборной Турции участник 40-й Олимпиады (2012; за вторую сборную) в Стамбуле, 11-го командного чемпионата мира (2017) в Ханты-Мансийске и 18-го командного чемпионата Европы (2011) в Порто Каррас.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Турции